Джимми Нильсен (; род. 6 августа 1977, Ольборг, Дания) — датский футболист, вратарь, известный по выступлениям за «Ольборг» и «Спортинг Канзас-Сити». Ассистент главного тренера футбольного клуба «Хьюстон Динамо».

Клубная карьера 

Воспитанник клуба «Ольборг». В 1994 году талантливого вратаря пригласили в Англию скауты «Миллоула». За свой первый профессиональный клуб Джимми так и не дебютировал. Он не смог выиграть конкуренцию за место в основе и через год вернулся в родную команду. Дебют за основной состав «Ольборга» состоялся в 1996 году. В сезоне 1998/99 Нильсен помог клубу выиграть датскую Суперлигу. В 1998 году Джимми был признан лучшим вратарем Дании, причём он является единственным голкипером получавшим эту награду и ни разу не выступавшим за сборную своей страны. В 2004 году он получил этот титул во второй раз. За «Ольборг» Нильсен провёл 12 сезонов и сыграл почти 400 матчей.

4 июня 2007 года Джимми подписал контракт с «Лестер Сити». В новом клубе он стал сменщиком Мартона Фюлёпа и решил покинуть команду в зимнее трансферное окно. 22 января 2008 года Нильсен подписал контракт на два с половиной года с клубом «Вайле».

В феврале 2010 года Джимми подписал контракт с клубом MLS «Спортинг Канзас-Сити». После того как «Вайле» вылетел из датской Суперлиги, Нильсен хотел завершить карьеру, но, поговорив с тренером «Спортинга» Питером Вермесом, решил перебраться в США. 28 февраля в матче против «Ди Си Юнайтед» Нильсен дебютировал за новую команду. 15 декабря Джимми продлил контракт на один год. В 2010 году также он впервые принял участие в матче всех звёзд MLS против «Манчестер Юнайтед». В 2011 году Нильсен получил титул самого ценного футболиста команды по итогам сезона. В том же году руководство клуба продлило с ним контракт до 2013 года с возможностью дальнейшего пролонгирования до 2014. В 2012 году Джимми был признан лучшим вратарем MLS и помог «Спортингу» завоевать Кубок Ламара Ханта. В том же году он во второй раз принял участие в матче всех звёзд MLS против «Челси».

9 декабря 2013 года, через два дня после победы в Кубке MLS 2013, Нильсен заявил о завершении своей девятнадцатилетней карьеры футболиста.

Международная карьера 
В 1997 году Нильсен дебютировал за молодёжную сборную Дании. После того как он с товарищами по национальной команде Алланом Йепсеном и Петером Дегном посетил казино во время сбора, их исключили из сборной, запрет действовал несколько лет, а Нильсен получил прозвище «Джимми-казино».

Личная жизнь 
В январе 2017 года вышел документальный фильм Лассе Лоренцена и Стеффена Нимана «Белая пума» () о датском вратаре.

Достижения 
Клубные

«Ольборг»
  Чемпионат Дании по футболу — 1998/99

«Спортинг Канзас-Сити»
 Чемпион MLS — 2013
 Обладатель Кубка Ламара Ханта — 2012

Индивидуальные

 Лучший вратарь Дании — 1998
 Лучший вратарь Дании — 2004
 Лучший вратарь MLS — 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 Sporting Kansas City profile 
 MLS player profile 
 Danish national team profile 
 Complete League statistics  at danskfodbold.com
 Vejle Boldklub profile 
 AaB profile
 Ex-Canaries profile 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Футбольные тренеры Дании